Robert McGhee ist der Name folgender Personen:

* Robert McGhee (Politiker) (um 1834 – 1893), kanadischer Politiker 
 Robert McGhee (Pfarrer) (1929–1996), schottischer Pfarrer 
 Robert McGhee (Archäologe) (Robert John McGhee; * 1941), kanadischer Archäologe